Phillipp Hinterseer (1700 circa-1780) – scultore austriaco
 Ernst Hinterseer (1932) – sciatore austriaco
 Guido Hinterseer (1964) – sciatore austriaco
 Hansi Hinterseer (1954) – sciatore e cantante austriaco
 Heidemarie Rest-Hinterseer (1959) – politica austriaca
 Lukas Hinterseer (1991) – calciatore austriaco